Муминов (Муминова) — фамилия.

Муминов 
 Муминов, Абдували Муминович (1902—1965) — председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1943—1947).
 Муминов, Абдукарим — депутат Верховного Совета СССР (1984—1989).
 Муминов, Акбар:
 Муминов, Акбар (1909—1961) — первый секретарь Курган-Тюбинского обкома КП Таджикистана (1944—1945).
  (род. 1935) — советский артист балета и балетмейстер, главный балетмейстер Самаркандского театра оперы и балета (1969—1975).
 Муминов, Акрам Ибрагимович (1937—2001) — советский и узбекистанский врач-отоларинголог.
 Муминов, Алишер Гаффарович — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана (2005—2010).
 Муминов, Арслон Ражабович — депутат Олий Мажлиса Узбекистана (1995—1999).
 Муминов, Баходир — узбекистанский борец, бронзовый медалист по греко-римской борьбе чемпионата Азии в весе до 74 кг (2006).
 Муминов, Вафо Арабович (1925—1989) — советский физик, ректор Бухарского педагогического института (1979—1986).
 Муминов, Джурабой (род. 1932) — советский шахтёр, Герой Социалистического труда (1960).
 Муминов, Ибрагим Муминович (1908—1974) — советский философ и историк.
  (род. 1952) — узбекистанский кузнец, Герой Узбекистана (2001).
 Муминов, Кабылджан (1925—1986) — советский модельщик, депутат Верховного Совета СССР (1958—1966), Герой Социалистического труда (1965).
  (род. 1947) — советский и узбекистанский артист балета и балетмейстер, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и пляски «Узбекистан» (с 1994), народный артист Узбекистана (1997).
 Муминов, Карим — советский и узбекистанский футболист и тренер, главный тренер клуба «Навруз» (1992).
 Муминов, Мадияр (род. 1980) — игрок клубов чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» и «Тараз».
 Муминов, Мусидин (род. 1912) — советский полевод, Герой Социалистического труда (1957).
  (1901—1976) — советский таджикский певец, исполнитель музыки на дутаре и гиджаке, главный режиссёр и музыкальный руководитель Таджикского театра драмы им. А. Лахути (1933—1938).
 Муминов, Нуъмон — хоким Ферганской области Узбекистана (ок. 1997—2000).
  (род. 1941) — советский и узбекистанский физик, лауреат Государственной премия им. Бируни (1992).
 Муминов, Рахимджон Ахмеджанович (1946—2014) — советский и узбекистанский футболист и тренер, главный тренер ургенчского клуба «Динамо» (1996).
  (род. 1994) — казахстанский прыгун с трамплина, серебряный медалист Азиатских игр в прыжках с трамплина К-98 в командном разряде (2017)
 Муминов, Солижон Джалилович (род. 1970) — член Сената Олий Мажлиса Узбекистана (2010—2020).
 Муминов, Талгат Аширович (род. 1953) — советский и казахстанский врач-фтизиатр.
  (род. 1949) — советский и узбекистанский актёр, народный артист Узбекистана (1992).
 Муминов, Толиб Мусаевич (1943—2021) — советский и узбекистанский физик, ректор Самаркандского государственного университета (1992—1995).
 Муминов, Тохирджон Рахматджонович (род. 1970) — советский и таджикский футболист, тренер.
 Муминов, Улугбек (род. 1984) — узбекский футболист.
 Муминов, Усман (1912—1973) — советский педагог, партийный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1965).
 Муминов, Хикмат Халимович (1966—2021) — таджикистанский физик, вице-президент Академии наук Таджикистана (с 2017).
 Муминов, Хомиджон — узбекистанский самбист, серебряный медалист чемпионата Азии в весе до 64 кг (2022).
 Муминов, Шокир (род. 1983) — узбекистанский дзюдоист.



См. также